André da Rocha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 André da Rocha (ort), Rio Grande do Sul, 
 André da Rocha (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar